Хајани могу бити:

 Хајани (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Хајани (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република